Стахий Никитич Телепнев (1740-е — 1806) — генерал-лейтенант флота.

Биография 
В 1763 году зачислен в Морской кадетский корпус, обучаясь в котором, после производства в гардемарины совершил в 1766-1769 годах несколько морских компаний в Балтийском море. После окончания корпуса в 1769 году в чине мичмана был направлен в Донскую флотилию и принял участие в русско-турецкой войне. 31 декабря 1772 года произведен в лейтенанты.  В 1775 году переведен в Кронштадт и в 1776 году назначен командиром пинка «Св. Евстафий». В 1776-1784 годах неоднократно совершал плавания в Средиземное море. 29 апреля 1780 года произведен в капитан-лейтенанты. 26 ноября 1784 года был награждён орденом Св. Георгия IV степени. В 1785 году командовал фрегатом «Слава», а в 1786-1787 годах — 66-пушечным линейным кораблем «Азия». 1 мая 1786 года произведен в капитаны 2-го ранга. В 1788—1789 годах занимал должность помощника капитана Кронштадтского порта.

Во время русско-шведской войны 1788—1790 годов командуя в чине капитана первого ранга (с 1 января 1790) 74-пушечным кораблем «Ярослав» отличился в Ревельском сражении, за что был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». Отличился он также и в Выборгском сражении.

В 1791-1796 годах занимал должность капитана Ревельского, а в 1797-1802 годах – Кронштадтского портов. 23 сентября 1798 года  произведен в чин генерал-майор. 29 июня 1799 года «за усердную службу» пожалован орденом Св. Анны II степени, а 11 ноября 1800 года награждён орденом Св. Иерусалимского командорского креста. В 1802 году назначен председателем Московской Адмиралтейской конторы и 13 ноября того же года произведен в чин генерал-лейтенанта.

Семья 
Жена — Анна Сергеевна

Дочери — воспитанницы Смольного Института благородных девиц (вып. 1815): Елизавета и Мария.

Источники 
 Телепнев, Стахий Никитич // 
 Золотарёв В. А., Козлов А. В. Три столетия Российского флота. XVIII век. — Издательство «Полигон», 2000. — стр. 594